Pil kan henvise til flere artikler:
Pil (våben) – et våben der bliver affyret med en bue
Pil (symbol) – et symbol der peger i en retning
Pil (drengenavn) – et drengenavn
Pil (pigenavn) – et pigenavn
Pile-slægten – en slægt af træer hvor et eksemplar kaldes en 'pil'
Energipil – anvendelse af piletræer til produktion af energi i "kort-rotation" 

Se også
Pilen – et stjernebillede navngivet efter pil (våben)